Název kaple Matky Boží nese velké množství sakrálních staveb v Česku. Tento výčet je jen výběrový:

 Kaple Matky Boží (Český Krumlov) v budově bývalé jezuitské koleje ve městě Český Krumlov
 Kaple Matky Boží (Drysice) v obci Drysice, okres Vyškov
 Kaple Matky Boží (Kostěnice) v obci Kostěnice, okres Pardubice
 Kaple Matky Boží (Košátky) na zámku v obci Košátky, okres Mladá Boleslav
 Kaple Matky Boží Bolestné (Kvasice) v obci Kvasice, okres Kroměříž
 Kaple Matky Boží Pomocné (Kvasice) v obci Kvasice, okres Kroměříž
 Kaple Matky Boží (Mikulášovice) ve městě Mikulášovice, okres Děčín
 Kaple Matky Boží (Štěpánkovice) v obci Štěpánkovice, okres Opava
 Kaple Matky Boží na Veveří u hradu Veveří, Brno
a další...

Související články 
 Kaple Panny Marie
 Kostel Matky Boží